Plaatsen in Bulgarije
 Pripek (Boergas), een dorp in oblast Boergas
 Pripek (Kardzjali), een dorp in oblast Kardzjali
 Pripek (Varna), een dorp in oblast Varna